Saône  o Saona , riu a l'est de França, afluent del Roine, amb el qual s'uneix a la ciutat de Lió
 Saône (Doubs), municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Saône-et-Loire, departament francès a la regió de Borgonya - Franc Comtat amb capital a Mâcon
 Haute Saône, departament francès a la regió de Borgonya - Franc Comtat